Роман Іванович Зуб

 Зуб Роман Іванович (1967) — радянський та український футболіст
 Зуб Роман Іванович (1975) — щорський міський голова
Сторінки зі списками однофамільців-тезок